Jouka Juhola, född 14 juli 1997 i Harjavalta, Satakunta i Finland, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Juholas moderklubb är Harjavallan Kuparikiekko (KuKi) där han spelade som ung. Under juniortiden spelade han de första åren för Lukko i Raumo för att till säsongen 2013/14 gå över till Ässät i Björneborg. Med Ässet gjorde han debut i FM-ligan säsongen 2016/2017 och spelade med dem 155 matcher under fem säsonger tills han 2022 skrev på för Nybro Vikings IF för spel i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1997
Levande personer
Män
Personer från Harjavalta
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Ässät